Дичо е българско име, производно на „Димитър“, носено от:

 Дичо Зограф, български зограф
 Дичо, български поп певец, бивш член на групата D2